Rot je lahko:
 Rot, priimek več znanih ljudi
 Rot, mesto ob reki Oster (Švedska)